Cherwell est un nlom propre.

Toponyme 

 Cherwell (Australie)
 Cherwell (district), Oxfordshire, Angleterre
 Cherwell (rivière), Angleterre

Entreprise 
 Cherwell Software